Claude Bazire ou Basire (1764-1794), homme politique français,
 Francis Bazire (1939-2022), coureur cycliste français,
 Henri Bazire (1873-1919), avocat, journaliste et homme politique français, frère de Louis,
 Jean-Michel Bazire (1971-), entraîneur, driver dans le domaine du sport hippique,
 Louis Bazire (1877-1923), homme politique français, frère d'Henri,
 Nicolas Bazire (1957-), homme d'affaires et ancien fonctionnaire
 Pierre Bazire (1772-1829), homme politique français.

Homonymie de patronyme